Montelungo ima više značenja:
 Montelungo, Bologna
 Montelungo, Genoa
 Montelungo, Massa-Carrara
 Montelungo, Pavia